Le nom de « raisinier » est un terme ambigu utilisé en français pour désigner plusieurs plantes dont les fruits ressemblent au raisin.

 Le Raisinier bord de mer, Coccoloba uvifera est une plante arbustive de la famille des Polygonaceae.

 Le Raisinier de Chine, Hovenia dulcis est une plante arbustive de la famille des Rhamnaceae.

 Trois espèces de raisinier de la savane ouest-africaine, tous des petits arbres du genre Lannea de la famille des Anacardiaceae.

Flore (nom vernaculaire)
Polygonaceae
Rhamnaceae
Nom de plante ambigu